Arrivederci ragazzi – film di Louis Malle (1987).
 Arrivederci ragazzi – romanzo di Louis Malle tratto dall'omonimo film (1993).